Pseudarbela är ett släkte av fjärilar. Pseudarbela ingår i familjen säckspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Säckspinnare
Pseudarbela